Ба́рри Не́льсон (; имя при рождении — Роберт Хокон Нильсен (); 16 апреля 1917 — 7 апреля 2007) — американский актёр.

Биография 
Родился в Сан-Франциско (Калифорния, США), в семье норвежских иммигрантов Бетси (урожденной Кристофферсен) и Трюгве Нильсен.

Личная жизнь 
Нельсон был женат дважды – сначала на актрисе Терезе Челли, с которой он развелся в 1951 году (согласно его некрологу New York Times), а затем на Нансили ("Нанси") Хой, на которой он был женат до своей смерти.

Нельсон и его вторая жена делили свое время между домами в Нью-Йорке и Франции.

Барри Нельсон умер 7 апреля 2007 года во время путешествия в округе Бакс, штат Пенсильвания, за девять дней до своего 90-летия.

Фильмография 
  — Shadow of the Thin Man — Paul Clark
  — Джонни Игер / Johnny Eager — Лью Рэнкин
  — Dr. Kildare’s Victory — Samuel Z. Cutter
  — The Human Comedy — Fat, first soldier
  — Bataan — F.X. Matowski
  — Парень по имени Джо /  — Dick Rumney
  — Человек с моим лицом / The Man with My Face — Чарльз «Чик» Грэм / Альберт «Берт» Рэнд 
  — Казино «Рояль» / Casino Royale — Джеймс Бонд  — Аэропорт / Airport — Энсон Харрис  — Pete 'n' Tillie — Burt  — Сияние / The Shining — Стюарт Уллман''

Интересные факты 
 Барри Нельсон — первый актёр, сыгравший Джеймса Бонда (и единственный американец в этой роли).

Примечания

Ссылки